Айия-Варвара ( — «Святая Варвара») — греческий топоним. Может означать:

  — островок в заливе Малия у северо-восточного побережья Крита.
 Айия-Варвара — мыс на острове Керкира.
 Айия-Варвара — мыс на острове Лесбос.
 Айия-Варвара — мыс на острове Саламин.
 Айия-Варвара — вершина (1490 м) хребта Тайгет.
 Айия-Варвара — вершина (1218 м) хребта Кипарисия (Эгалео).
 Айия-Варвара (Аттика) — город, пригород Афин.
  — малый город на Крите.
  — село в общине Триполис на Пелопоннесе.
  — село в общине Загори в Эпире.
  — село в общине Верия в Центральной Македонии.
  — село в общине Коница в Эпире.
  — село в общине Анатолики-Мани на Пелопоннесе.
  — село на Крите.
  — село на Лесбосе.
  — село в общине Оропос в Восточной Аттике.
  — село в общине Агринион в Западной Греции.
  — село в общине Агринион в Западной Греции.
  — село в общине Актион-Воница в Западной Греции.
  — село в общине Катерини в Центральной Македонии.
  — село в общине Агринион в Западной Греции.
  — село в общине Фильяте в Эпире.
  — село на Тиносе.
  — село в общине Эйялия на Пелопоннесе.
  — село в общине Эримантос на Пелопоннесе.
Кипр
  — село.
  — село.
Другое
  — станция Афинского метрополитена.

См. также 
 Варвара Илиопольская